Golden Pass steht für: 

 Golden Pass (Alexander-I.-Insel), Gebirgspass auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika
 Golden-Pass-Line (auch Golden-Pass oder Goldenpass), Schweizer Zugverbindung